Abercrombie Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Abercrombie Mountain (Alaska)
 Abercrombie Mountain (Washington)